Daniel Allsopp, aussi appelé Danny Allsopp, né le  à Melbourne (Australie), est un footballeur international australien.

Biographie

Carrière en club 

Il prend sa retraite le .

Carrière en équipe nationale 
Daniel Allsopp est convoqué pour la première fois par le sélectionneur national Graham Arnold pour un match amical face à l'Uruguay le . Il entre en jeu à la place de Patrick Kisnorbo à la  de jeu.

Il compte trois sélections avec l'équipe d'Australie entre 2007 et 2009.

Palmarès

En club 
 Avec Melbourne Victory :
 Champion d'Australie en 2007 et 2009.

Distinctions personnelles 
 Meilleur buteur de la coupe du monde des moins de 17 ans en 1995 ()
 Meilleur buteur de l'A-League en 2007 ()
 Meilleur joueur de Melbourne Victory en 2007 et 2009.

Statistiques

Statistiques en club

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international australien
Joueur du South Melbourne FC
Joueur du Manchester City FC
Joueur du Notts County FC
Joueur du Wrexham FC
Joueur du Bristol Rovers FC
Joueur du Hull City AFC
Joueur du Melbourne Victory
Joueur de l'Al-Rayyan SC
Joueur du D.C. United
Naissance à Melbourne
Naissance en août 1978